Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-72 (1915)
 UB-72
 UC-72

Вторая мировая война 
 U-72 (1940)